El término Don't Be Cruel puede referirse a:

 «Don't Be Cruel», canción de Elvis Presley.
 Don't Be Cruel, álbum de Bobby Brown.